Pezzo ima više značenja:
 Pezzo, Brescia
 Pezzo, Verona